Ирландска републиканска армия може да се отнася за:

 Ирландска републиканска армия (1919-1922), участвала в Ирландската война за независимост.
 Ирландска републиканска армия (1922-1969), участвала в Гражданската война в Ирландия, разцепва се на Временната ирландска републиканска армия и Официалната ирландска републиканска армия.
 Временна ирландска републиканска армия
 Официална ирландска републиканска армия
 Истинска ирландска републиканска армия, крило отцепило се от Временната ирландска републиканска армия.
 Приемствена ирландска републиканска армия, крило отцепило се от Временната ирландска републиканска армия.

Политика на Република Ирландия
Организации във Великобритания
Северна Ирландия